Německé ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Německé, früherer Name von Sněžné na Moravě, Gemeinde im Okres Žďár nad Sázavou
 Německé, früherer Name von Dvory nad Lužnicí, Gemeinde im Okres Jindřichův Hradec